Jméno Jan Prokeš nese více osobností:

 Jan Prokeš (politik) (1873–1935) – ostravský politik
 Jan Prokeš (herec) – český herec
 Jan Prokeš (hodinář) – hodinářský mistr
 Jan Prokeš (radní ČT) (* 1949) – český manažer
 Jan Prokeš (překladatel)